Абу́-Да́би ():

Топоним 
 Абу-Даби — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби.
 Абу-Даби — самый крупный эмират в составе ОАЭ.
 Абу-Даби — аэропорт в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Другое 
 «Абу-Даби» — название фрегата HNLMS Abraham Crijnssen после передачи его ВМС Объединённых Арабских Эмиратов.

См. также 
 Абу-Даби Плаза — многофункциональный комплекс строящийся в Астане, самое высокое здание в Казахстане и Центральной Азии.